Újezd is de naam van meerdere plaatsen in Tsjechië:
 Újezd (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Újezd (okres Domažlice), gemeente in okres Domažlice
 Újezd (okres Olomouc), gemeente in okres Olomouc
 Újezd (okres Znojmo), gemeente in okres Znojmo
 Újezd (okres Zlín), gemeente in okres Zlín
 Újezd (okres Žďár nad Sázavou), gemeente in okres Žďár nad Sázavou
 Újezd (Praag), stadsdeel van Praag
 Újezd (Pilsen), stadsdeel van Pilsen

Gemeenten met "Újezd" in de naam 
 Bílý Újezd, gemeente in okres Rychnov nad Kněžnou
 Červený Újezd (okres Benešov), gemeente in okres Benešov
 Červený Újezd (okres Praha-západ), gemeente in okres Praha-západ
 Dlouhý Újezd, gemeente in okres Tachov
 Dolní Újezd (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy
 Dolní Újezd (okres Přerov), gemeente in okres Přerov
 Drahoňův Újezd, gemeente in okres Rokycany
 Horní Újezd (okres Třebíč), gemeente in okres Třebíč
 Horní Újezd (okres Svitavy), gemeente in okres Svitavy
 Horní Újezd (okres Přerov), gemeente in okres Přerov
 Hřivínův Újezd, gemeente in okres Zlín
 Chodský Újezd, gemeente in okres Tachov
 Kamenný Újezd (okres Rokycany), gemeente in okres Rokycany
 Kamenný Újezd (okres České Budějovice), gemeente in okres České Budějovice
 Malý Újezd, gemeente in okres Mělník
 Medový Újezd, gemeente in okres Mladá Boleslav
 Ostrolovský Újezd, gemeente in okres České Budějovice
 Panoší Újezd, gemeente in okres Rakovník
 Pletený Újezd, gemeente in okres Kladno
 Podhorní Újezd a Vojice, gemeente in okres Jičín
 Svatojanský Újezd, gemeente in okres Jičín
 Svijanský Újezd, gemeente in okres Liberec
 Újezd nade Mží, gemeente in okres Plzeň-sever
 Újezd pod Troskami, gemeente in okres Jičín
 Újezd u Boskovic, gemeente in okres Blansko
 Újezd u Brna, gemeente in okres Brno-venkov
 Újezd u Černé Hory, gemeente in okres Blansko
 Újezd u Chocně, gemeente in okres Ústí nad Orlicí
 Újezd u Plánice, gemeente in okres Klatovy
 Újezd u Přelouče, gemeente in okres Pardubice
 Újezd u Rosic, gemeente in okres Brno-venkov
 Újezd u Sezemic, gemeente in okres Pardubice
 Újezd u Svatého Kříže, gemeente in okres Rokycany
 Újezd u Tišnova, gemeente in okres Brno-venkov
 Velký Újezd, gemeente in okres Olomouc
 Vysoký Újezd (okres Hradec Králové), gemeente in okres Hradec Králové
 Vysoký Újezd (okres Beroun), gemeente in okres Beroun
 Vysoký Újezd (okres Benešov), gemeente in okres Benešov